Dit is een lijst van planetoïden 94601-94700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (94601) - || 2001 VY81 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94602) - || 2001 VX82 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94603) - || 2001 VD84 || 11 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94604) - || 2001 VN100 || 12 november 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94605) - || 2001 VA101 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94606) - || 2001 VT104 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94607) - || 2001 VC109 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94608) - || 2001 VR109 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94609) - || 2001 VE110 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94610) - || 2001 VQ110 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94611) - || 2001 VK112 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94612) - || 2001 VU112 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94613) - || 2001 VQ114 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94614) - || 2001 VM116 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94615) - || 2001 VX116 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94616) - || 2001 VM117 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94617) - || 2001 VB118 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94618) - || 2001 VK118 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94619) - || 2001 VQ119 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94620) - || 2001 VK122 || 13 november 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (94621) - || 2001 VM124 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94622) - || 2001 WL1 || 17 november 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (94623) - || 2001 WD2 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94624) - || 2001 WJ3 || 16 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94625) - || 2001 WE5 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94626) - || 2001 WN7 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94627) - || 2001 WJ9 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94628) - || 2001 WV10 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94629) - || 2001 WG11 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94630) - || 2001 WJ12 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94631) - || 2001 WK12 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94632) - || 2001 WC13 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94633) - || 2001 WX13 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94634) - || 2001 WQ14 || 21 november 2001 || San Marcello || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| (94635) - || 2001 WX17 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94636) - || 2001 WD18 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94637) - || 2001 WY23 || 17 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94638) - || 2001 WQ27 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94639) - || 2001 WH28 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94640) - || 2001 WL28 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94641) - || 2001 WA35 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94642) - || 2001 WE39 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94643) - || 2001 WJ39 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94644) - || 2001 WK39 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94645) - || 2001 WW40 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94646) - || 2001 WH41 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94647) - || 2001 WL44 || 18 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94648) - || 2001 WA47 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94649) - || 2001 WJ47 || 16 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94650) - || 2001 WK47 || 17 november 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (94651) - || 2001 WL63 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94652) - || 2001 WN63 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94653) - || 2001 WF67 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94654) - || 2001 WZ73 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94655) - || 2001 WE75 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94656) - || 2001 WJ76 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94657) - || 2001 WZ89 || 21 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94658) - || 2001 WL90 || 21 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94659) - || 2001 WU90 || 21 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94660) - || 2001 WY91 || 21 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94661) - || 2001 WQ98 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94662) - || 2001 WF100 || 24 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94663) - || 2001 WK101 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94664) - || 2001 XC3 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94665) - || 2001 XA7 || 6 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94666) - || 2001 XS9 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94667) - || 2001 XG13 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94668) - || 2001 XM14 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94669) - || 2001 XE16 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94670) - || 2001 XZ16 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94671) - || 2001 XW17 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94672) - || 2001 XJ18 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94673) - || 2001 XP19 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94674) - || 2001 XK21 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94675) - || 2001 XL21 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94676) - || 2001 XN21 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94677) - || 2001 XQ22 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94678) - || 2001 XB23 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94679) - || 2001 XO23 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94680) - || 2001 XY23 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94681) - || 2001 XA24 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94682) - || 2001 XN24 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94683) - || 2001 XB25 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94684) - || 2001 XF25 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94685) - || 2001 XJ25 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94686) - || 2001 XO25 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94687) - || 2001 XW25 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94688) - || 2001 XL27 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94689) - || 2001 XQ27 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94690) - || 2001 XH28 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94691) - || 2001 XG29 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94692) - || 2001 XB30 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94693) - || 2001 XY31 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94694) - || 2001 XF35 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94695) - || 2001 XN35 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94696) - || 2001 XR35 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94697) - || 2001 XV40 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94698) - || 2001 XN41 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94699) - || 2001 XH43 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94700) - || 2001 XQ50 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten